Mäntykarit kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mäntykarit (ö i Egentliga Finland), Åbo, 
 Mäntykarit (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar